|-
| 120801 - ||  || 30 martie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120802 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120803 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120804 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120805 - ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120806 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120807 - || 1998 HK || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120808 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120809 - ||  || 21 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 120810 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120811 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120812 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120813 - ||  || 27 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120814 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120815 - ||  || 24 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120816 - ||  || 30 aprilie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120817 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120818 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120819 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120820 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120821 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120822 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120823 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120824 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120825 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120826 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120827 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120828 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120829 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120830 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120831 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120832 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120833 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120834 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120835 - ||  || 24 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120836 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120837 - ||  || 27 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120838 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120839 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120840 - ||  || 28 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120841 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120842 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120843 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120844 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120845 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120846 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120847 - || 1998 MG || 17 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120848 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120849 - ||  || 23 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 120850 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120851 - ||  || 29 iulie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 120852 - ||  || 20 iulie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120853 - ||  || 17 august 1998 ||  || 
|-
| 120854 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120855 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120856 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120857 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120858 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120859 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120860 - ||  || 26 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120861 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120862 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120863 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120864 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120865 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120866 - ||  || 15 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120867 - ||  || 15 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120868 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120869 ||  || 14 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 120870 - ||  || 11 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120871 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120872 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120873 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120874 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120875 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120876 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120877 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120878 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120879 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120880 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120881 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120882 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120883 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120884 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120885 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120886 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120887 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120888 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120889 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120890 - || 1998 SU || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120891 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120892 - ||  || 17 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120893 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120894 - ||  || 21 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 120895 - ||  || 18 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120896 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120897 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120898 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120899 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120900 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-